Die lesothische Botschaft in Teltow ist die diplomatische Vertretung Lesothos in Deutschland. Das Botschaftsgebäude befindet sich in Teltow bei Berlin. Sie ist neben der Botschaft Madagaskars in Falkensee die einzige in Brandenburg ansässige Botschaft. Botschafterin ist seit dem 6. Mai 2021 Senate Barbara Masupha.

Geschichte 
Zwei Jahre nach der Unabhängigkeit nahm Lesotho 1968 bilaterale Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland auf. Im März 1976 wurden auch Kontakte zur DDR aufgenommen. Für beide Länder lag die Botschaft ursprünglich nicht auf deutschem Hoheitsgebiet. Erst 1979 eröffnete Lesotho an der Godesberger Allee 50 in Bonn eine Botschaft. Ab dem Jahr 2000 mietete die Regierung von Lesotho Räumlichkeiten im zweiten Geschoss des Gebäudes Dessauer Straße 28/29 in Berlin-Kreuzberg, später hatte die Botschaft ihren Sitz in der Kurfürstenstraße 84 im Ortsteil Tiergarten, heute befindet sie sich in Teltow bei Berlin in der Kanada-Allee 15a.

Literatur 
 Kerstin Englert, Jürgen Tietz: Botschaften in Berlin. Gebr. Mann Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-7861-2472-8, S. 228.

Weblinks 

 Webpräsenz der lesothischen Botschaft in Berlin

Einzelnachweise 

Botschaft am Regierungssitz Berlin
Berlin
Deutsch-lesothische Beziehungen
Erbaut in den 1960er Jahren
Botschaftsbau
Organisation (Teltow)
Behörde (Brandenburg)
Bauwerk in Teltow